Walter Stuart ou Walter Stewart peut se référer à :

Maison Stuart
 Walter Fitzalan (v. 1110-1177), connu en tant que Walter The Stewart, primogéniteur de la famille Stuart en Écosse,  sénéchal d'Écosse
 Walter Stuart ou Fitzalan († 1246),  sénéchal d'Écosse ;
 Walter Stuart († 1327),  sénéchal d'Écosse ;
 Walter Stuart (v. 1360-1437),  comte d'Atholl et  comte de Caithness, important baron écossais ;
 Walter Stewart († 1617),  Blantyre, juge et administrateur ;
 Walter Bulloch Stewart († v. 1293), comte de Menteith ;

Autres
 Walter Stewart (1756-1796), militaire américain d'origine irlandaise ;
 Alfred Walter Stewart (1880-1947), chimiste et romancier ;
 Walter Stewart (1931-2004), journaliste et écrivain canadien.